Бербинсана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 13,1 км². Население — 717 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de Berbinzana

Муниципалитеты Наварры